Edgars (warenhuis) - Zuid-Afrikaanse winkelketen
 Edgars Krūmiņš - Lets basketballer
 Edgars Rinkēvičs - Lets politicus

Zie ook
 Edgar (doorverwijspagina)